Хлевище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хлевище — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Хлевище — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Хлевище — деревня в Усвятском районе Псковской области.

Украина 
 Хлевище () — село в Кицманском районе Черновицкой области.